Zingel hat diverse Bedeutungen:

 ein Teil einer mittelalterlichen Befestigungsanlage: Zingel (Befestigung)
 ein alter Ortsteil der ostfriesischen Stadt Norden (Ostfriesland)
 der wissenschaftliche Name der Fisch-Gattung Spindelbarsche
 eine Fischart aus der Gattung der Spindelbarsche: Zingel (Fisch) (Zingel zingel)

Zingel ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Zingel (1877–1943), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Georg Zingel (1428–1508), deutscher katholischer Theologe
 Hans Joachim Zingel (1904–1978), deutscher Harfenist und Musikwissenschaftler
 Harry Zingel (1963–2009), deutscher Betriebswirt und Lehrbuchautor
 Rudolf Ewald Zingel (1876–1944), deutscher Musiker, Komponist und Musikpädagoge
 Rudolf Zingel (1920–2010), erster Präsident der Marburger Philipps-Universität